Tram serie 7000 dell'ATM di Milano
 Tram serie 7000 dell'ATM di Torino